Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Sładek – polski inżynier
 Krystyna Sładek – polska lekkoatletka